Байрамов, Джейхун: Байрамов, Джейхун Азиз оглы (род. 1973) — азербайджанский государственный деятель.
 Байрамов, Джейхун Сулейман оглы (1991—2014) — азербайджанский борец.